

Яндушево — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Яндушево — присілок, Медведевський район, Марій Ел